Raposa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Raposa (ort), Maranhão, Pastos Bons, 
 Raposa (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar